Ролович — фамилия. Представители:
 Ролович, Владимир (1916—1971) — югославский военачальник и дипломат. Народный герой Югославии.
 Ролович, Огнен (род. 1993) — черногорский футболист, нападающий.